El acrónimo o la abreviatura CI o Ci pueden hacer referencia o estar vinculados a los siguientes artículos de Wikipedia:

Literatura y poesía  
 Ci (poesía), estilo lírico de poesía china creado en la Dinastía Liang.

Documentos personales de identificación 
 Cédula de Identidad (CI), documento público de identificación.

Psicología, psiquiatría 
 Cociente intelectual (CI) o Coeficiente intelectual (CI), puntuación resultado de alguno de los test estandarizados diseñados para valorar la inteligencia.

Matemática 
 CI, el número ciento uno en la numeración romana.

Electrónica y comunicaciones 
 Circuito integrado (CI), chip electrónico.
 DVB-CI, normativa creada dentro del estándar DVB, que define cómo tiene que ser la interconexión entre el receptor DVB o host y el módulo de acceso condicional o CAM (normativa de comunicación usada en televisión de pago).

Lingüística 
 Complemento indirecto (CI), sintagma nominal introducido por la preposición a, que puede sustituirse por los pronombres le, les.

Política 
 Cuarta Internacional (CI), organización internacional de partidos comunistas seguidores de las ideas de León Trotski, quien fue además su principal dirigente.
 Candidatura Independiente (CI), partido político español fundamentalmente activo en la provincia de Valladolid, y con actividad circunscrita a la comunidad autónoma de Castilla y León (grupo integrado desde 2009 en el Partido de Castilla y León).

Códigos IATA 
 Código IATA: CI, código IATA de la aerolínea 'China Airlines'.

Informática 
 Integración continua, modelo informático.

Siglas